Лизель Хубер (), урождённая — Хорн (; родилась 21 августа 1976 года в Дурбане, ЮАР) — южноафриканская профессиональная теннисистка, с конца июля 2007 года выступающая за США. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде; семикратная победительница турниров Большого шлема (пять раз — в парном разряде, дважды — в миксте); трёхкратная победительница Итогового турнира WTA (2007-08, 2011) в парном разряде; победительница 53 турниров WTA в парном разряде; двукратная финалистка Кубка Федерации (2009-10) в составе национальной сборной США.

Общая информация 
Лизель переехала в США в 15 лет и натурализовалась в 1994 году. В 2000 году вышла замуж за своего тренера-американца Тони Хубера и с тех пор выступает под фамилией мужа. До 2007 года выступала под флагом ЮАР, в 2007 году получила американское гражданство и с июля того года выступает под флагом США.

В 2005 году она основала фонд помощи жервам урагана Катрины, за что была удостоена премии WTA «За человечность и благотворительность». Вторично она была удостоена этой награды в 2007 году. По итогам 2007 и 2008 годов она также была дважды удостоена награды WTA «За вклад в развитие тенниса», которая присваивается по итогам голосования теннисисток, выступающих в WTA-туре.

В 2012 году Лизель и её супруг Тони усыновили ребёнка — мальчика Джошуа Джейкоба. Семья проживает в Техасе, где открыла Теннисное ранчо Хубер, на котором ведётся обучение теннису детей из района Хьюстона.

Спортивная карьера 
Первые годы
Лизель Хорн начала играть в теннис в пятилетнем возрасте. С 15 лет тренировалась в теннисной академии в Калифорнии. Чемпионка ЮАР среди девушек (до 18 лет).

Лизель перешла в ранг профессионалов в 1993 году. В этом же году она выиграла свой первый турнир ITF (в Претории, в паре со своей соотечественницей Рене Ментц).

В 1998 году она впервые выходит в финал турнира WTA, также в парах (с Карин Кшвендт в Варшаве. С этого года она также выступает за сборную ЮАР в Кубке Федерации. В свой первый сезон она проводит четыре матча, одерживает победы во всех трёх парных встречах и проигрывает единственную одиночную.

В 2000 году Лизель была включена в сборную ЮАР на Олимпиаде в Сиднее, но они с Амандой Кётцер проиграли уже в первом круге паре из Венгрии. На следующий год в сентябре и октябре Лизель Хубер выигрывает три своих первых турнира WTA в парах: дважды в Токио и затем в Шанхае. Кроме того, она выходит в финал Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде. В одиночном разряде она в первый и последний раз за карьеру выходит в четвертьфинал турнира WTA (в Паттайе, Таиланд).

В начале 2002 года она выигрывает очередной турнир в парах (турнир в Окленде с Николь Арендт). В одиночном разряде у неё по-прежнему более чем скромные успехи, к тому же в течение сезона она переносит операцию правого плеча.

Пик карьеры
2003 год становится переломным в карьере Хубер. За этот год она выигрывает пять турниров WTA в парах с четырьмя разными партнёршами и доходит до четвертьфинала Открытого чемпионата США. В итоге она принимает решение сосредоточиться исключительно на игре в парах и с 2004 года прекращает любые выступления в одиночном разряде.

В марте 2004 года Хубер входит в десятку сильнейших парных игроков согласно рейтингу WTA. В этом году она выигрывает только один турнир (в Хайдерабаде в паре с Саней Мирзой), но выходит в финал Уимблдонского турнира в женском парном разряде. Она играет в финале ещё трёх турниров, включая турнир в Монреале, входящий в число турниров WTA первой категории. В 2005 году она в паре с Карой Блэк из Зимбабве выходит в финал Открытого чемпионата Франции и выигрывает Открытый чемпионат Италии и Уимблдонский турнир. После Уимблдона, участвуя в профессиональном командном турнире в США World Team Tennis, она получает травму колена и выбывает из соревнований до конца сезона. Тем не менее по итогам этого года она была признана «спортсменкой года» в ЮАР.

В 2006 году Хубер возобновила участие в теннисных турнирах, одержала три победы и ещё шесть раз играла в финалах в парном разряде. Три из финалов она сыграла с Мартиной Навратиловой, вторично завершавшей в этом году свою теннисную карьеру.

2007 год стал особенно удачным в карьере Хубер: в паре с Карой Блэк она выиграла девять турниров за год, включая Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон и итоговый турнир WTA-тура в конце сезона. Ещё три раза они доходили до финала. В ноябре Хубер впервые заняла первую строчку в рейтинге теннисисток, выступающих в парном разряде.

В 2008 году Блэк и Хубер снова выиграли девять турниров, включая Открытый чемпионат США и итоговый турнир сезона, и ещё четыре раза выходили в финал, второй год подряд закончив на первом месте среди женских пар. В ещё одном финале, в турнире смешанных пар на Открытом чемпионате США, Хубер в паре с Джейми Марреем играла против Блэк и Леандера Паеса и уступила 6-76, 4-6. В апреле этого года она впервые сыграла за сборную США в Кубке Федерации против сборной России. Хотя американки проиграли матч, свою встречу в паре с Ваней Кинг Лизель выиграла 7-63, 6-4. На Олимпиаде в Пекине пара Хубер-Дэвенпорт дошла до четвертьфинала, где была остановлена будущими серебряными призёрами, испанками Мединой Гарригес и Руано Паскуаль.

2009—2011
В 2009 году Блэк и Хубер выиграли пять турниров, пробились в финал Открытого чемпионата США и, в третий раз подряд, в финал итогового турнира WTA-тура (где уступили в трёх сетах испанской паре Льягостера-Вивес—Мартинес-Санчес). Хубер также выиграла свой первый турнир Большого шлема в миксте: это случилось на Открытом чемпионате Франции, где её партнёром был Боб Брайан. В этом году профессиональный клуб «Springfield Lasers», за который выступает Хубер, выиграл командный турнир World Team Tennis в Западной зоне. В составе сборной США она также вышла в финал Кубка Федерации, где с Ваней Кинг проиграла матч в парах соперницам из Италии 6-4, 3-6, [9-11] (общий счёт встречи 4-0 в пользу Италии).

2010 год Блэк и Хубер начали с двух выигранных турниров, в Окленде и Сиднее, и выхода в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, где они во второй раз подряд (после Открытого чемпионата США 2009 года) уступили сёстрам Уильямс. В полуфинале Кубка Федерации в паре с Бетани Маттек-Сэндс победила российскую пару (общий счёт матча 3-2 в пользу США). Хубер, с начала года выигравшая четыре турнира и в возрасте 34 лет в очередной раз достигшая статуса первой ракетки мира среди игроков в парном разряде, стала старейшей теннисисткой, занимавшей первую строчку в рейтинге WTA, опередив Лизу Реймонд (33 года и 10 месяцев) и Мартину Навратилову (33 года и 6 месяцев). До конца года Хубер добавила в список титулов ещё два в женском одиночном разряде (в Чарльстоне и Станфорде) и один в смешанных парах (Открытый чемпионат США, снова с Бобом Брайаном).

В 2011 году в Дубае Хубер в паре с М. Х. Мартинес-Санчес выиграла свой 44-й титул WTA, а летом стала самым ценным игроком сезона в лиге World TeamTennis, где выступала за клуб St. Louis Aces. В конце лета с Лизой Реймонд она выиграла турнир высшего уровня в Торонто, а затем завоевала свой пятый титул в женском парном разряде на турнирах Большого шлема, победив в Открытом чемпионате США. В октябре Хубер в паре с Реймонд в третий раз за карьеру выиграла итоговый турнир сезона, доведя общее число своих титулов в женских парах до 48 и закончив год на первом месте в рейтинге теннисисток в парном разряде в возрасте 35 лет. За 2012 год Хубер завоевала в паре с Лизой Реймонд ещё пять титулов в женском парном разряде, доведя их общее число до 53, и дошла до полуфинала на Уимблдонском турнире. Она также довела общее время своего пребывания на парвой строчке рейтинга WTA до 199 недель — результат, уступающий лишь рекорду Мартины Навратиловой.

Дальнейшие выступления
Уступив после Открытого чемпионата США 2012 года первое место в рейтинге итальянкам Эррани и Винчи, Хубер также символически проиграла им парную встречу в матче Кубка Федерации в феврале 2013 года, где её партнёршей была молодая Варвара Лепченко. Это поражение означало для американской сборной и поражение в матче в целом со счётом 3:2. За весь сезон 2013 года, проведённый без Реймонд, Хубер не выиграла ни одного турнира, хотя трижды добиралась до финалов — дважды с Андреей Главачковой и в конце года в Токио с Чжань Хаоцин. В итоге бывшая первая ракетка мира окончила год только на 22-м месте в рейтинге.

В 2014 году Лизель успела провести только первую половину сезона, за это время побывав в полуфиналах в португальском Оэйраше и в Нюрнберге (оба с Лизой Реймонд). Летом она на продолжительное время покинула протур, получив в матче лиги World TeamTennis сотрясение мозга. За весь 2015 год она из-за этой травмы так и не вернулась на корт, а в следующем сезоне сыграла только в турнире ITF в Батон-Руже, победив с Меган Манассе в одном матче. Хубер объявила о завершении игровой карьеры после окончания Открытого чемпионата США 2017 года.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (4)

Поражения (4)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Финалы итоговых турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (3)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (92)

Победы (53)

Поражения (39)

Финалы турниров ITF в парном разряде (20)

Победы (11)

Поражения (9)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы командных турниров (2)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты ЮАР
Теннисисты США
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде
Первые ракетки мира (женщины)